Basson peut faire référence à :

 Basson, instrument de musique ;
 Basson,  jeu d'orgue appartenant à la famille des jeux d'anche.

Patronyme 
 Alard Basson (1996-), nageur sud-africain ;
 Alaric Basson (1996-), nageur sud-africain ;
 Coenraad Basson (1981-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Gustav Basson (1996-), coureur cycliste sud-africain ;
 Jean Basson (1987-), nageur sud-africain ;
 Pierre Basson (1914-2010), écrivain français ;
 Sébastien Basson (-?), philosophe français ;
 Stéphane Basson (1975-), footballeur français ;
 Wouter Basson (surnommé « Docteur La Mort »), (1950-), cardiologue sud-africain.

Homonymie de patronyme